Sulzhof bezeichnet die folgenden geographischen Objekte:

 Sulzhof (Dettelbach), Einöde in Dettelbach, Bayern,
 Sulzhof (Hohenöllen), Wohnplatz in Hohenöllen, Rheinland-Pfalz
 Sulzhof (Schiersfeld), Wohnplatz in Schiersfeld, Rheinland-Pfalz

 Sulzhof (Gemeinde Sankt Margarethen), Ortslage von Sankt Margarethen im Burgenland, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Sulzhof (Gemeinde Groß Sankt Florian), Katastralgemeinde in Groß Sankt Florian (ehemals Unterbergla), Steiermark

Siehe auch:
 Sülzhof